Pekka Tirkkonen ist der Name folgender Personen:

* Pekka Tirkkonen (Skispringer), finnischer Skispringer 
 Pekka Tirkkonen (Eishockeyspieler) (* 1968), finnischer Eishockeyspieler und -trainer